

Мойка — село в Краснокутському районі Харківської області

Мойка — річка в Санкт-Петербурзі, протока невської дельти, також вжиткова назва її набережної
 Мойка — річка в Ленінградській області, притока Неви
 Мойка — село в Борському районі Самарської області

Див. також 
 Мийка (значення)